Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Pegaso) van 2002 vond plaats van maandag 25 februari tot en met zaterdag 2 maart 2002 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de tweede editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2002. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

De Sloveense Katarina Srebotnik bereikte beide finales – zij verloor de eindstrijd in het dubbelspel, maar won wel de titel in het enkelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Amanda Coetzer was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Paola Suárez.

De als eerste geplaatste Russin Jelena Dementjeva bereikte de halve finale. Daarin verloor ook zij van Paola Suárez.

De ongeplaatste Katarina Srebotnik uit Slovenië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Argentijnse Paola Suárez in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Srebotnik wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Acapulco op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters María José Martínez Sánchez en Anabel Medina Garrigues hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Sloveense koppel Tina Križan en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun tiende gezamen­lijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Eva Martincová uit Tsjechië – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema ITF

Acapulco 2002
Acapulco